Gruberbach ist ein Gewässername:
 Gruberbach (Ammersee), westlicher Zufluss des Ammersees bei Bierdorf, Markt Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Gruberbach (Großthannensteiger Bach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Großthannensteiger Bachs bei Prag, Markt Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern, der über den Ramlinger Bach in die Ilz entwässert
 Gruberbach (Lech), linker Zufluss des Lechs im Lechstausee Ursprung (Lechstaustufe 3) bei Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Gruberbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel in Trier, Rheinland-Pfalz
 Gruberbach (Rauhe Ebrach), linker Zufluss der Rauhen Ebrach in Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg, Bayern
 Gruberbach (Schwarzach), mit Unterlaufname Sollachbach, linker Zufluss der Schwarzach bei Meilenhofen, Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Gruberbach (Weißer Regen), linker Zufluss des Weißen Regen in Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern

Gruber Bach ist ein Gewässername:
 Gruber Bach (Ebener Bach), rechter Oberlauf des Ebener Bachs (zur Mangfall) bis gegenüber Eben, Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gruber Bach (Gleißenbach), linker Zufluss des Gleißenbachs (zur Isar) bei Hüttenfurth, Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Gruber Bach (Pfreimd), linker Zufluss der Pfreimd bei Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Gruber Bach (Rauhe Ebrach), linker Zufluss der Rauhen Ebrach in Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg, Bayern
 Gruber Bach (Tegernbach), linker Zufluss des Tegernbachs (zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) vor Egglkofen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gruber Bach (Treffenbach) oder Gruberbach, linker Oberlauf des Treffenbachs (zur Böhmische Schwarzach) bis Moosdorf, Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Gruber Bach (Vils), linker Zufluss der Vils gegenüber Markt Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern